SBD může být:
 stavební bytové družstvo
 Douglas SBD Dauntless – střemhlavý bombardér
 dolar Šalomounových ostrovů – kód podle ISO 4217
 Stanley Black & Decker – výrobce ručního a strojírenského nářadí, od roku 2010 nadnárodní korporace, po spojení firem Stanley Works a Black & Decker

Externí odkazy